Příjmení Haider nese více různých osobností:

 Andreas Haider-Maurer (* 1987) – rakouský profesionální tenista
 Josef Haider (1856–1942) – rakouský politik německé národnosti ze Salcburska
 Jörg Haider (1950–2008) – rakouský politik
 Maximilian Haider (* 1950) – rakouský fyzik